Ręczna puszka – niewielkie, wczesne działo, w czasie strzału trzymane w rękach. Prekursor ręcznej broni palnej. Początkowo jako pocisku używano strzały, później używano kul zrobionych z kamienia.

Historyczna broń palna